Чемпионат Европы по футболу 1995 среди юношей до 16 лет — тринадцатый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Бельгии с 24 апреля по 6 мая 1995 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом во второй раз стала сборная Португалии.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 44 команды выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть и присоединились к сборной Бельгии — хозяйке турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1995 году
Спорт в Бельгии в 1995 году
Международные соревнования по футболу в Бельгии
Апрель 1995 года
Май 1995 года
футбол юноши
Чемпионаты Европы в Бельгии